Lamellaria är ett släkte av snäckor som beskrevs av Montagu 1815. Lamellaria ingår i familjen Lamellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor 

Snäckor
Lamellaria